Koš est un toponyme qui peut désignner :
Koš, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kosh/Koš, un village du Kosovo situé dans la municipalité d'Istog/Istok, district de Pejë/Peć ;
Koš, un village de Slovaquie situé dans le district de Prievidza et dans la région de Trenčín.
 Koch ensemble architectural en Asie centrale.